Tortita puede hacer referencia a:
 en Argentina, la tortita es un pan horneado típico de Mendoza;
en España, la tortita es un panqueque (hot cake o pan cake);
 en México, la tortita es una preparación con huevo y otros ingredientes bañada en salsa;
o bien, puede referirse a:

 tortita negra, dulce de azúcar consumido en diversos sitios;
 tortitas de Santa Clara, dulce de Puebla, México;
 tortita de arroz inflado, un aperitivo saludable;
 tortita de patata (kartoffelpuffer), receta de Centroeuropa;
 tortita de trigo sarraceno (galette de sarrasin), receta de Francia y otros países;